Dietmar Hamann - um futebolista alemão.
Steffen Hamann - um basquetebolista profissional alemão.
Rollkommando Hamann - uma pequena unidade móvel militar que cometeu assassinatos em massa de judeus da Lituânia.
Johann Georg Hamann - escritor cristão alemão.
Desambiguação